Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of California 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6–1, 7–6(4).

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Evonne Goolagong (finale)
 Billie Jean King (quarti di finale)
 Dianne Fromholtz (primo turno)

 Virginia Wade (semifinali)
 Sue Barker (secondo turno)
 Kathy Jordan (quarti di finale)
 Greer Stevens (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of California 1980